Сухона — многозначный термин:

Географические объекты 

 Сухона — крупнейшая река в Вологодской области России, левая и основная составляющая Северной Двины.
 Сухона (станция) — железнодорожная станция в городе Сокол Вологодской области.

Другое 

 Сухона (плавучий док) — плавучий док на Севмаше, служащий для спуска на воду российских атомных подводных лодок.